Eixo (mecânica) 
 Eixo de rotação — reta que passa pelo centro de um objeto em rotação sobre esta reta
 Eixo terrestre — linha reta imaginária que cruza o centro da Terra
 Eixo (Aveiro) — freguesia portuguesa
 Ilha do Eixo — ilha localizada no litoral da Paraíba, Brasil
 Potências do Eixo — aliança entre Alemanha nazista, Reino de Itália e Império do Japão na Segunda Guerra Mundial
 Eixo cardã — sistema mecânico

Desambiguações de topônimos